Ордо — многозначное понятие:

 Ордо — термин древнеримского права, относящийся к разделению сословий.
 Ордо — киргизская национальная игра в асычки.
 ORDO — научное ежегодное издание, публикующее рецензируемые статьи в области экономических и социальных наук.

Примечания